Cody Wild (né le  à Limestone dans l'État du Maine aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Bien qu'il soit né dans le Maine, Cody Wild grandit à North Providence, dans le Rhode Island.

Carrière de joueur 
Le , il est échangé aux Bruins de Boston en retour de Matt Marquardt.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Friars de Providence || NCAA ||36 ||6 ||15 ||21 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Friars de Providence|| NCAA ||32 ||6 ||8 ||14 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|2007-2008 || Friars de Providence|| NCAA ||32 ||4 ||18 ||22 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Falcons de Springfield || LAH ||13 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2008-2009 || Falcons de Springfield || LAH ||59 ||4 ||14 ||18 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Thunder de Stockton || ECHL ||37 ||0 ||14 ||14 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH ||37 ||0 ||14 ||14 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Bruins de Providence|| LAH || 18|| 0|| 3|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Thunder de Stockton || ECHL ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| Royals de Reading || ECHL || 25|| 1|| 10|| 11|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| Bruins de Providence || LAH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Nailers de Wheeling || ECHL || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton|| LAH|| 51|| 1|| 5|| 6|| 34|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2012-2013|| Bulldogs de Hamilton || LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH|| 14|| 0|| 2|| 2|| 10|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Nailers de Wheeling || ECHL || 35|| 6|| 20|| 26|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| Solar Bears d'Orlando || ECHL ||52 ||4 ||26 ||30 ||26 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2 
|-
| 2014-2015|| Nottingham Panthers || EIHL ||38 ||7 ||26 ||33 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en juin 1987
Naissance dans le comté d'Aroostook
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Nottingham Panthers
Défenseur de hockey sur glace